

Sigle 
 Below the line – attività di comunicazione che non sfruttano i mass media
 Biomass to liquid – combustibile liquido

Codici 
 BTL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Kellogg di Battle Creek (Stati Uniti d'America)
 btl – codice ISO 639-3 della lingua bhatola

Altro 
 Btl – abbreviazione di Battalion – Battaglione
 BTL – abbreviazione aeronautica di Between layers – Tra strati
 BLT (Beyond The Limit) – gruppo musicale sudcoreano